Карен Сергеевич Джангиров (, 15 марта 1948, Баку — 26 декабря 2014, Ереван) — советский и армянский актёр театра и кино, заслуженный артист Республики Армения (2008).

Биография 
В 1971 году окончил Ереванский художественно-театральный институт. Много снимался в кино, особенно в 1970—1980-х годах. С 1982 года играл в театре им. Сундукяна.

Умер 26 декабря 2014 года в Ереване.

Награды и премии 
 2-я премия на 8-м Всесоюзном кинофестивале за лучшую мужскую роль в фильме «Человек из Олимпа» (Кишинёв, 1975).
 премия на Международном театральном фестивале за лучшую мужскую роль в фильме «Автобус» (София, 1989).
 премия фонда Станиславского и Вахтангова «Фантастический актёр» за роль Беранже в спектакле Э. Ионеско «Король умирает» (1993).
 премия Артавазд (2004).
 Заслуженный артист Республики Армения (2008).

Работы в театре 
 «Ревизор» Н. Гоголя — Городничий
 «На дне» М. Горького — Сатин
 «У Вильгельма Телля печальные глаза» А. Састре — Вильгельм Телль
 «Автобус» С. Стратиев — Виртуоз
 «Дядя Ваня» А. Чехова — Серебряков
 «Женитьба Фигаро» Бомарше — Базиль
 «Вишнёвый сад» А. Чехова — Фирс (признан лучшим актёром года)
 «Король умирает» Э. Ионеско — Беранже (премия фонда Станиславского и Вахтангова «Фантастический актёр»)

Фильмография 

  — Возвращение — Карен (дублировал Леонид Каневский)
  — Хаос («Арменфильм») — Микаэл Алимян (дублировал Александр Белявский)
  — Человек из Олимпа («Арменфильм») — Грант (дублировал Олег Анофриев)
  — И тогда ты вернешься...
  — Рождение — Симоник Пирумов
  — Председатель ревкома — Миракян
  — Аревик — художник
  — Все возрасты покорны («Арменфильм», новелла «Такой долгожданный день»)
  — Вот вернется папа — Сурен (дублировал Артём Карапетян)
  — Скромный человек
  — Механика счастья
  — Пожар — председатель горисполкома
  — Как кот мастерил (Ереванская телестудия)
  — Яблоневый сад — доктор
  — День бумажного змея — Рубен, отец Ани
  — Автобус — виртуоз  — Тайный советник — эпизод  — Прости нас, мачеха Россия — профессор Обельянц  — Пустыня — Иоанн Креститель  — Где ты был, человек божий? (Армения) — эпизод  — Встать! Суд идет! (Армения, телеспектакль) — Лимас фон Сандерс  — Поездка (The Journey; США) — высокий мужик  — Рассвет над озером Ван (Армения)
  — Если все — затворник монастыря Тер-Григора  — Переводчик — Ваник''

Примечания

Ссылки 
 КиноПоиск: Карен Джангирян
 Афиша: Карен Джангирян
 Карен ДЖАНГИРЯН: «Ремонт театра надо начинать с фундамента!», интервью // ВТОРНИК, 25 МАЯ 2010 Г.
 Карен Джангирян. Интервью на сайте Яны Джангировой; март 2008.
 IMDb. Karen Dzhangiryan

Выпускники Ереванского художественно-театрального института
Персоналии:Театр им. Сундукяна